Edward Adelbert Doisy – biochimico statunitense, Premio Nobel per la medicina 1943
 Georges Pelletier-Doisy – generale e aviatore francese
 Jean Doisy –  pseudonimo di Jean-Georges Evrard, autore di fumetti belga